Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 december 2011.

Vrouwen 12